ZTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Žytomyr (Ucraina)